Alamanda I d'Entença o Alamanda de Castellvell de Vilademuls, senyora de la baronia de Castellvell (1205 -1244)
 Alamanda II d'Entença, Alamanda de Santmartí, Alamanda de Subirats o Alamanda la Jove (1244-1246), senyora de Castellvell, posteriorment Entença